Hole in the Wall – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Hole in the Wall – film del 1921 diretto da Maxwell Karger
 The Hole in the Wall – film del 1929 diretto da Robert Florey
 Hole in the Wall – film del 2006 diretto da Peter Hegedus
 Hole in the Wall – film del 2012 diretto da Nicole Groton